Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2020/2021 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона, жирным — вошедшие в команду сезона, опубликованную официальным сайтом УЕФА.

Группа A

«Бавария» (Мюнхен) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Альянц Арена» называется «Арена Мюнхен».

** В матче 3-го тура «Ред Булл» – «Бавария» мяч в свои ворота забил Расмус Кристенсен.

В первом матче 1/8 финала «Лацио» – «Бавария» мяч в свои ворота забил Франческо Ачерби.

«Атлетико» (Мадрид) 

* «Атлетико» провёл домашний матч 1/8 финала против «Челси» на нейтральном поле в Бухаресте (Румыния) из-за поставления испанского правительства, запретившего принимать авиарейсы из Великобритании, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

«Ред Булл» (Зальцбург) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Ред Булл Арена» называется «Вальс-Зиценхайм».

** В матче 2-го тура «Атлетико» – «Ред Булл» мяч в свои ворота забил Фелипе.

«Локомотив» (Москва) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «РЖД Арена» называется «Локомотив».

Группа B

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 4-го тура «Интер» – «Реал» мяч в свои ворота забил Ашраф Хакими.

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 

* «Боруссия» провела домашний матч 1/8 финала против «Манчестер Сити» на нейтральном поле в Будапеште (Венгрия) из-за карантинных ограничений в Германии, которая не принимает самолёты из Великобритании, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

** В матче 3-го тура «Шахтёр» – «Боруссия» мяч в свои ворота забил Валерий Бондарь.

«Шахтёр» (Донецк) 

* «Шахтёр» проводит домашние матчи на стадионе в Киеве в связи с напряжённой политической обстановкой в регионе.

** В матче 1-го тура «Реал» – «Шахтёр» мяч в свои ворота забил Рафаэль Варан.

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан-Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

Группа C

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Этихад» называется «Сити оф Манчестер».

** «Манчестер Сити» провёл домашний матч 1/8 финала против «Боруссии» (Мёнхенгладбах) на нейтральном поле в Будапеште (Венгрия) из-за карантинных ограничений в Германии, которая не принимает самолёты из Великобритании, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

*** В матче 6-го тура «Манчестер Сити» — «Марсель» мяч в свои ворота забил Альваро Гонсалес.

«Порту» (Порту) 

* «Порту» провёл домашний матч 1/4 финала против «Челси» на нейтральном поле в Севилье (Испания) в связи с ограничениями, которые обусловлены пандемией коронавируса.

«Олимпиакос» (Пирей)

«Олимпик» (Марсель)

Группа D

«Ливерпуль» (Ливерпуль) 

* «Ливерпуль» провёл домашний матч 1/8 финала против «РБ Лейпциг» на нейтральном поле в Будапеште (Венгрия) из-за карантинных ограничений в Германии, которая не принимает самолёты из Великобритании, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

** В матче 1-го тура «Аякс» – «Ливерпуль» мяч в свои ворота забил Николас Тальяфико.

«Аталанта» (Бергамо)

«Аякс» (Амстердам)

«Мидтьюлланн» (Хернинг)

Группа E

«Челси» (Лондон) 

* «Челси» провёл домашний матч 1/4 финала против «Порту» на нейтральном поле в Севилье (Испания) в связи с ограничениями, которые обусловлены пандемией коронавируса.

«Севилья» (Севилья)

«Краснодар» (Краснодар) 

* Мурад Мусаев пропустил матч 1-го тура «Краснодар» – «Ренн» из-за ангины, его обязанности в матче исполнял Артур Оленин.

«Ренн» (Ренн)

Группа F

«Боруссия» (Дортмунд)

«Лацио» (Рим) 

* В матче 1-го тура «Лацио» – «Боруссия» мяч в свои ворота забил Марвин Хитц.

«Брюгге» (Брюгге)

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

* В матче 1-го тура «Зенит» – «Брюгге» мяч в свои ворота забил Итан Хорват.

Группа G

«Ювентус» (Турин) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Альянц Стадиум» называется «Ювентус».

** В матче 3-го тура «Ференцварош» – «Ювентус» мяч в свои ворота забил Лаша Двали.

«Барселона» (Барселона)

«Динамо» (Киев)

«Ференцварош» (Будапешт)

Группа H

«Пари Сен-Жермен» (Париж) 

* В матче 1-го тура ПСЖ – «Манчестер Юнайтед» мяч в свои ворота забил Антони Марсьяль.

«РБ Лейпциг» (Лейпциг) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Ред Булл Арена» называется «Центральштадион».

** «РБ Лейпциг» провёл домашний матч 1/8 финала против «Ливерпуля» на нейтральном поле в Будапеште (Венгрия) из-за карантинных ограничений в Германии, которая не принимает самолёты из Великобритании, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В матче 6-го тура «РБ Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед» мяч в свои ворота забил Ибраима Конате.

«Истанбул Башакшехир» (Стамбул)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

Футбол в Европе в 2020 году
Футбол в Европе в 2021 году
состав